Hans de Korte (televisieregisseur); (*1958)
 Hans de Korte (politicus); provinciaal VVD-politicus en burgemeester van Scherpenzeel (1932-2001)